Yamanashi (prefeitura) — província japonesa
Yamanashi (cidade)

Desambiguações de topônimos